Беличаны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Беличаны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Беличаны — деревня в Березинском районе Минской области.